Magnus II van Noorwegen (1048-1069), koning van Noorwegen (1066-1069)
 Magnus II van Zweden (1316-1374), koning van Zweden (1319-1363) en Noorwegen (1319-1355)
 Magnus II van Brunswijk (1328-1373), hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1369-1373)
 Magnus II van Mecklenburg (1441-1503), hertog van Mecklenburg-Schwerin (1477-1503)
 Magnus II van Saksen-Lauenburg (1543-1603), hertog van Saksen-Lauenburg (1571-1574, 1581-1588)